Hölderlin-Schule bzw. Friedrich-Hölderlin-Schulen (Hölderlin-Gymnasium etc.) sind nach dem in Lauffen am Neckar gebürtigen Dichter Friedrich Hölderlin (1770–1843) benannte Schulen, unter anderem:

 Friedrich Hölderlin Schule Asperg, eine Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule in Asperg
 Hölderlin-Schule, eine Grundschule in Bad Homburg vor der Höhe
 Hölderlin-Gymnasium Heidelberg, 1877 gegründet
 Städtisches Hölderlin-Gymnasium Köln
 Hölderlin-Gymnasium Lauffen am Neckar (1954 benannt)
 Hölderlin-Realschule in Lauffen am Neckar
 Friedrich Hölderlin Schule, eine Schule mit Werkrealschule in Ludwigsburg 
 Hölderlin-Gymnasium Nürtingen, 1970 gegründet
 Hölderlin-Gymnasium Stuttgart, 1899 gegründet

Holderlin